Reigersdorf bezeichnet

 Reigersdorf (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Rejchartice, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien
 Rejchartice, Ortsteil von Dvorce u Bruntálu, Okres Bruntál, Tschechien